Dennis Moore (1908–1964) – amerykański aktor
 Dennis Moore (1945–2021) – amerykański polityk
 Dennis Moore – tytuł 11. odcinka 3. serii serialu Latający cyrk Monty Pythona (również imię i nazwisko głównego bohatera tego odcinka)

Zobacz też 
 Denis Moore (1910–2003) – angielski krykiecista